Olof Skotkonung – król Szwecji
 Olaf Haakonsson – król Danii
 Olaf III Pokojowy – król Norwegii